Atlantic Division – division del campionato NHL di hockey su ghiaccio nordamericano
 Atlantic Division – division della Eastern Conference del campionato NBA di pallacanestro statunitense